Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Спартак (София), Добруджа (Добрич) и Химик (Димитровград). Актуален шампион е ЦДНА.

Класиране 

Забележка:
 Преди началото на сезона Раковски (Димитровград) се преименува на Химик.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Спартак (Пловдив)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1962/63
1962/63